«Сон Торстейна сына Халля с Побережья» () — исландская прядь, записанная предположительно в конце XIII века. Полный её текст сохранился в составе бумажных кодексов XVII века, а начало — ещё и в составе компиляции Vatnshyrna, которую датируют XIV веком. Прядь рассказывает о гибели хёвдинга Торстейна (XI век). Прозаический текст здесь перемежается скальдическими стихами, которым рассказчик приписывает сверхъестественное происхождение; исследователи отмечают высокие литературные достоинства этих стихов и мрачность общей атмосферы в пряди.

Примечания 

Исландские пряди